Caesalpinia pluviosa est un arbre de la famille des Caesalpiniaceae, ou des Fabaceae, sous-famille des Caesalpinioideae, selon la classification phylogénétique.

Il est originaire  des régions tropicales chaudes d'Amérique.

Synonymes 
 Caesalpinia paraensis Ducke 1925
 Caesalpinia peltophoroides Benth. 1870

Sous-espèces 
 C. p. var. cabraliana
 C. p. var. intermedia
 C. p. var. paraensis
 C. p. var. peltophoroides
 C. p. var. pluviosa
 C. p. var. sanfranciscana

Galerie

Liens externes 

 
 
 

Caesalpinioideae
Espèce d'Angiospermes (nom scientifique)

en:Caesalpinia#Selected species